Ženská dvouhra Japan Women's Open 2018 probíhala okolo poloviny září 2018. Do singlové soutěže hirošimského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla kazašská tenistka Zarina Dijasová, kterou ve čtvrtfinále turnajová jednička vyřadila Čang Šuaj.

Vítězkou se stala druhá nasazená Tchajwanka Sie Su-wej, jež ve finále zdolala 17letou americkou kvalifikantku Amandu Anisimovovou po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–2. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu WTA Tour a první po šesti letech. Ve finálových zápasech udržela 32letá Tchajwanka neporazitelnost. Pro Anisimovovou se jednalo o první přímý boj o titul v kariéře.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Japan Women's Open
WTA Tour 2018
Tenis v Japonsku v roce 2018